Single
 Just for You (Freddie & the Dreamers), een single uit 1964 van de Britse popgroep Freddie & the Dreamers
 Just for You (M People), een single uit 1997 van de Britse dancegroep M People
 Just for You (Alan Price), een single uit 1978 van de Engelse muzikant Alan Price
 Just for you (Spargo), een single uit 1981 van de Nederlandse popgroep Spargo
Album
 Just for You (Neil Diamond), een album uit 1967 van de Amerikaanse zanger Neil Diamond
 Just for You (Gwen Guthrie), een album uit 1985 van de Amerikaanse zangeres Gwen Guthrie
 Just for You (Gladys Knight), een album uit 1994 van de Amerikaanse zangeres Gladys Knight
 Just for You (The McCrarys), een album uit 1980 van de Amerikaanse gospel en R&B-groep The McCrarys
 Just for You (Lionel Richie), een album uit 2004 van de Amerikaanse zanger Lionel Richie
Film
 Just for You (1952), een Amerikaanse film uit 1952 met onder anderen Jane Wyman
 Just for You (1966), een Amerikaanse musicalfilm uit 1966 met onder anderen Freddie & The Dreamers
 Just for You (2012), een Amerikaanse kortfilm uit 2012